Luisa Margarita de Prusia (en alemán, Luise Margarete Alexandra Viktoria Agnes von Preußen; Potsdam, 25 de julio de 1860-Londres, 14 de marzo de 1917) fue una princesa alemana, y luego miembro de la familia real británica como esposa del príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn, tercer hijo de la reina Victoria del Reino Unido. Fue virreina consorte de Canadá cuando su esposo fue nombrado gobernador general de Canadá de 1911 a 1916.

Primeros años 

Luisa Margarita nació en el Palacio de Mármol, cerca de Potsdam, en el Reino de Prusia. Su padre era el príncipe Federico Carlos de Prusia, hijo del príncipe Carlos de Prusia y de la princesa María de Sajonia-Weimar-Eisenach. Su madre era la princesa María Ana de Anhalt-Dessau, hija del duque Leopoldo IV de Anhalt y de la princesa Federica de Prusia. Su padre, sobrino del emperador alemán Guillermo I, se distinguió como comandante de campo durante la batalla de Metz y en las campañas en el oeste de París durante la guerra franco-prusiana.

Matrimonio 

El 13 de marzo de 1879, la princesa Luisa Margarita se casó con príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn, en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. El príncipe Arturo era el séptimo hijo de la Victoria del Reino Unido y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha. La pareja tuvo un gran número de regalos costosos; el regalo de la reina, por ejemplo, consistía en una magnífica tiara de diamantes, entre otros. Muchos de los miembros de las familias reales del Reino Unido y Alemania asistieron, como el príncipe y la princesa de Gales. Después de su matrimonio, ella fue titulada Su Alteza Real la duquesa de Connaught y Strathearn.

Duquesa de Connaught 

La duquesa de Connaught pasó los primeros veinte años de su matrimonio acompañando a su esposo en sus diversas visitas por todo el Imperio británico. El duque y la duquesa de Connaught adquirieron Bagshot Park, en Surrey, como su casa de campo en el país y después, en 1900, utilizaron Clarence House como su residencia en Londres. El duque y la duquesa tuvieron tres hijos:

 Margarita Victoria Augusta Carlota Nora (Bagshot Park, 15 de enero de 1882-Estocolmo, 1 de mayo de 1920), casada con el príncipe Gustavo Adolfo, heredero del trono de Suecia -luego rey Gustavo VI Adolfo de Suecia-.
 Arturo Federico Patricio Alberto (Castillo de Windsor, 13 de enero de 1883-Londres, 12 de septiembre de 1938), casado con la princesa Alejandra, duquesa de Fife.
 Victoria Patricia Elena Isabel (Palacio de Buckingham 17 de marzo de 1886-Ribsden Holt, Windlesham, Surrey, 12 de enero de 1974), casada con el Hon. Sir Alexander Ramsay.

Acompañó a su esposo a Canadá en 1911, cuando comenzó su mandato como gobernador general. En 1916, se convirtió en coronel en jefe del 199.º Batallón de Infantería Canadiense, CEF. En 1885, se convirtió en jefe del 64º Regimiento (8º de Brandemburgo) de Infantería "Mariscal de Campo General Príncipe Federico Carlos de Prusia", en el ejército prusiano.

Años después 

La duquesa de Connaught murió de la gripe y bronquitis en Clarence House. Se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en ser incinerada, realizándose en el Crematorio de Golders Green. El procedimiento de colocar las cenizas en una urna era todavía desconocida en el momento, y su urna fue transportada en un féretro ordinario durante las ceremonias fúnebres. Sus cenizas fueron enterradas en el cementerio real de Frogmore. El duque de Connaught le sobrevivió casi veinticinco años.

El hospital de maternidad adyacente al Hospital Militar de Cambridge en Aldershot fue nombrado en su honor como el Hospital de Maternidad Luisa Margarita.

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 25 de julio de 1860-13 de marzo de 1879: Su Alteza Real la princesa Luisa Margarita de Prusia.
 13 de marzo de 1879-14 de marzo de 1917: Su Alteza Real la duquesa de Connaught y Strathearn.

Honores 
 1879: Dama compañera de la Corona de la India (CI) ().
 1883: Miembro de la Real Cruz Roja (RRC) ().
 1888: Dama de justicia de la Venerable Orden de San Juan (DStJ) ().
 1893: Dama de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido)
 Dama de la Orden de Luisa ().
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).
 1896: Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina ( Imperio ruso).

Ancestros

Referencias 

Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de justicia de la Orden de San Juan
Miembros de la Real Cruz Roja
Fallecidos por gripe
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Damas de la Orden de Luisa
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Duquesas británicas por matrimonio
Princesas británicas por casamiento
Nacidos en Potsdam
Personas de la Provincia de Brandeburgo
Miembros de la Orden de familia de Eduardo VII
Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)